Sinzendorf bezeichnet

 Sinzendorf (Gemeinde Nußbach), eine Katastralgemeinde von Nußbach (Oberösterreich), Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich, Österreich

 einen Ortsteil (Velká Ves) von Bor u Tachova, Okres Tachov, Tschechien
 Sinzendorf (Waldmünchen), Ortsteil von Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern, Deutschland

 ein österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Sinzendorf (Adelsgeschlecht)
 Georg Ludwig von Sinzendorf (1616–1681), österreichischer Politiker, Besitzer der Grafschaft Neuburg
 Johann Wilhelm Edmund von Sinzendorf (1697–1766), k.k. Diplomat und Staatsmann
 Philipp Ludwig Wenzel von Sinzendorf (1671–1742), österreichischer Politiker, Sohn von Georg Ludwig von Sinzendorf
 Philipp Ludwig von Sinzendorf (1699–1747), Bischof von Raab und Fürstbischof von Breslau
 Prosper Anton Joseph von Sinzendorf (1700–1756), Kanzler und Höfling, Herr auf Trpísty
 Prosper von Sinzendorf (1751–1822), Fürst 
 Sigmund Rudolph von Sinzendorf (1670–1747), Geheimer Rat und Obersthofmeister

Siehe auch:
 Zinzendorf (Begriffsklärung)